Tarabuco (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Tarabuco (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente (tevens hoofdplaats provincie)